Пи-пи-джи Пэйнтс Арена () — спортивная арена в Питтсбурге, Пенсильвания. На арене проводит свои домашние игры хоккейная команда «Питтсбург Пингвинз» из Национальной хоккейной лиги. С 2011 по 2014 год здесь также играла футбольная команда «Питтсбург Пауэр» из AFL.

Строительство арены началось в 2008 году, а открытие состоялось 1 августа 2010 года. Стадион заменил устаревшую «Меллон-арену» («Сивик-центр»), которая была построена еще в 1961 году. По строительству, стадион стал первой ареной как в НХЛ, так и в AFL, получивший золотой сертификат Leadership in Energy and Environmental Design (LEED). Арена также завоевала награду Pollstar Concert Industry Awards в категории «Лучшее новой большое концертное сооружение», а также была названа «Лучшей ареной НХЛ» в опросе читателей Sports Business Journal. В декабре 2008 года компания Consol Energy купила права на название арены. В октябре 2016 года местная компания по производству краски приобрела права на название сроком на 20 лет. Стадион получил название PPG Paints Arena.

Примечания

Ссылки 

 Official Site
 Diagram of the arena’s site
 Live feed of construction

Ледовые арены США
Спортивные сооружения Питтсбурга
Здания и сооружения, построенные в 2010 году в США
Спорт в США в 2010 году
2010-е годы в Пенсильвании